Вольдемар Фогт — німецький фізик-теоретик
 Каріна Фогт — німецька стрибунка з трамліна
 Крістофер Фогт — американський бобслеїст
 Ріхард Фогт — німецький інженер та авіаційний конструктор